Не путать с Оле Мариус Ингвальдсен (, род. 1985) — норвежским прыгуном с трамплина на лыжах.

О́ле И́нгвальдсен (; ) — норвежский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Как тренер национальных сборных — участник зимних Олимпийских игр ,  и  годов, а также Зимних Паралимпийских игр 2014 года.

Входит в руководство Ассоциации кёрлинга Норвегии (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Тренеры по кёрлингу Норвегии